Olaszországi templomok:
 Santissima Annunziata (Firenze)
 Santissima Annunziata Maggiore (Nápoly)